Voorstad, een plaats gelegen bij een grotere stad;

 Voorstad (Deventer), een wijk in Deventer;
 Voorstad (Sittard), een straat in Sittard;
 Voorstad 2, een rijksmonumentaal herenhuis aan deze straat.
 De Voorstad, buurtschap in de gemeente Deurne (Noord-Brabant)